Stilben se može odnositi na jedan od dva izomera 1,2-difeniletena:

 (E)-Stilben (trans-izomer)
 (Z)-Stilben (cis-izomer)

Vidi još 
 Stilbenoidi, klasa molekula prisutnih u biljkama